A Organización Estrella Roja Fútbol Club é um clube venezuelano de futebol, sediado na capital Caracas. Atualmente, o Estrella Roja joga a Primera División Venezolana. Manda seus jogos no estádio Brígido Iriar.

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol da Venezuela
Clubes de futebol fundados em 2004